MHL — абревіатура:

 Mobile High-Definition Link — новий стандарт мобільного аудіовідео інтерфейсу, котрий об'єднує у собі функціональність інтерфейсів HDMI та MicroUSB.
 Manitoba Hockey Association
 Mongolia Hockey League